Алекса́ндр Станисла́вович Рома́нов () — российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Сын нападающего Станислава Романова и внук хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова. 38-й номер драфта НХЛ 2018 года.

Биография 
Родился в семье бывшего игрока сборной России по хоккею Станислава и юриста Натальи Романовых — дочери известного хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

Воспитанник школы «Крылья Советов». Первый тренер — Сергей Иванович Касьянов.

Семья 
Есть младшая сестра Мария (2006).

Женат. В феврале 2023 года стал отцом — его супруга София родила дочь Оливию

Статистика

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения

Командные 
 Бронзовый призер молодёжного чемпионата мира: 2019
 Серебряный призер молодёжного чемпионата мира: 2020
 Обладатель Кубка Гагарина: 2019

Личные 
 Лучший защитник молодёжного чемпионата мира по версии IIHF: 2019
 Лучший защитник молодёжного чемпионата мира по версии журналистов: 2019

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Гагарина
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»